Калета има више значења:

 Калета (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Калета (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику